Tonelada equivalente de petróleo — medida de energia;
Tomografia por emissão de positrões — tipo de escâner utilizado em medicina;
Embolia pulmonar — acidente vascular nos pulmões;
Título de Especialista em Pediatria — emitido pela Sociedade Brasileira de Pediatria em conjunto com a Associação Médica Brasileira;
Teatro Experimental do Porto — companhia teatral portuguesa. 

Desambiguações de siglas